Энди Линн Макэфи (; род. , ) — американская , актриса озвучивания и певица. Она же старшая сестра актёра .

Жизнь и карьера 
Макэфи родилась в городе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Она начала выступать на сцене с семи лет, год спустя она начала работать над кинопроектами. Её видели и слышали во многих рекламных роликах, фильмах и телесериалах.

В 2004 году окончила  cо степенью магистра науки о коммуникациях.

В 2014 году она опубликовала обложку песни «Отпусти и забудь» в её блоге.

В 2015 году подписала контракт с агентством озвучивания Нью-Йорка Дона Бухвальда, и сейчас делит её время между Лос-Анджелесом и Нью-Йорком.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Дети-актёры США
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Нортридже